Jenggawur (Banjarmangu)
 Jenggawur (Pangkah)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing